André-Marie Dubarle (1910-2002), religieux dominicain et théologien français, professeur au Saulchoir ;
 Dominique Dubarle (1907-1987), religieux dominicain et philosophe français, professeur, doyen de faculté ;
 Robert Dubarle (1881-1915), homme politique français, député de l'Isère ;